«Однажды ночью» — киноновелла в Боевом киносборнике «Наши девушки» (1942), режиссёр Григорий Козинцев
 Однажды ночью (фильм, 1944) — фильм режиссёра Бориса Барнета
 Однажды ночью (фильм, 1959) — фильм режиссёров Александра Гинцбурга и Эмира Файка
 Однажды ночью (фильм, 2001) — американский детский рождественский телефильм, режиссёр Ник Кастл
 Однажды ночью (телесериал) — американский сериал 2016 года.

См. также 
 Это случилось однажды ночью — американский фильм 1934 года.

Примечания